Premier League Snooker 2011 − nierankingowy turniej snookerowy, rozgrywany w dniach 18 sierpnia – 27 listopada 2011. W zawodach wystąpiło 10 zawodników (a nie 7 jak w poprzednich edycjach) – byli to zwycięzcy najważniejszych turniejów w sezonie 2010/11.

Zwycięzcą, już po raz dziesiąty, został Anglik Ronnie O’Sullivan. W finale pokonał Ding Junhui'a 7-1.

Forma rozgrywek 
Wraz z powiększeniem liczby graczy zmienił się system rozgrywania turnieju. W każdej z 10 kolejek rozgrywany jest mini-turniej dla 4 zawodników (półfinały i finał). We wszystkich meczach mini-turnieju gra się do 3 wygranych. Każdy z zawodników występuje w 4 z 10 kolejek. Uczestnicy za każdego frejma otrzymują 1 punkt do tabeli ligowej. 4 zawodników z największą liczbą punktów po 10 kolejkach awansuje do play-offów, gdzie w półfinałach gra się do 5 zwycięstw, a w finale – do 7.

W mini-turniejach, w przypadku remisu 2-2 w meczu – w ostatnim, 5. frejmie stosuje się zasady znane z turnieju Shoot-Out.

Nagrody 
Zwycięzca: £ 60.000 
II miejsce: £ 30.000 

Półfinalista: £ 20.000 

5. miejsce: £ 17.500 
6. miejsce: £ 15.000 
7. miejsce: £ 12.500 
8. miejsce: £ 10.000 
9. miejsce: £ 8.000 
10. miejsce: £ 6.000 

Najwyższy break kolejki: £ 1.000 
Maksymalny break: £ 25.000 

Pula nagród: £ 210.000

Zawodnicy 
(wg źródła)

Terminarz

Faza ligowa

Kolejka 1

Kolejka 2

Kolejka 3

Kolejka 4

Kolejka 5

Kolejka 6

Kolejka 7

Kolejka 8

Kolejka 9

Kolejka 10

Tabela ligowa

Faza Play-Off

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
 140, 109 Neil Robertson
 139, 111 Judd Trump
 139 Ding Junhui
 125, 105, 101 John Higgins
 122, 115, 100 Shaun Murphy
 115, 105, 105, 101 Mark Williams
 109, 103, 100 Ronnie O’Sullivan
 104 Matthew Stevens

Przypisy 

Premier League Snooker
2011 w sporcie
2011 w Wielkiej Brytanii